Захарія (Корнилович) — єпископ Відомства православного сповідання Російської імперії (ВПСРІ), єпископ Переяславський і Бориспільський.
 Корнилович Михайло Іванович – історик, архівіст, політичний діяч.
 Корнилович Олександр Йосипович — штабс-капітан Генерального штабу, декабрист, історик, письменник.